Andreas Heiß (* 18. April 1983 in Rum) ist ein österreichischer Fußballschiedsrichter. Er ist Mitglied des Tiroler Fußballverbandes und gehört im Tiroler Schiedsrichterkollegium der Gruppe Innsbruck an.

Laufbahn als Fußballschiedsrichter 
Andreas Heiß legte am 15. September 1998 die Prüfung zum Fußballschiedsrichter ab. Nachdem er anfänglich aufgrund seiner Jugend nur Nachwuchsspiele leiten durfte, gab er am 15. Juni 2000 sein Debüt im Erwachsenenbereich in der ersten Tiroler Landesklasse. Über die Tiroler Gebietsliga (2001), die Landesliga Tirol (2004) und die Tiroler Liga (2005) stieg Heiß in der Saison 2006/07 in den Kader der Regionalliga West auf. Eine Saison später wurde er in die Liste der Schiedsrichterassistenten der Österreichischen Bundesliga aufgenommen. Am 31. August 2007 hatte er seinen ersten Einsatz in der Ersten Liga an der Seite von Louis Hofmann im Spiel ASK Schwadorf gegen SC Schwanenstadt. Am 30. März 2008 assistierte Heiß erstmals in der Bundesliga an der Seite von Thomas Einwaller beim Spiel SV Ried gegen FC Red Bull Salzburg.

International gab er sein Debüt am 23. Oktober 2008 im UEFA-Pokal 2008/09 im Spiel Aston Villa gegen Ajax Amsterdam als Assistent von Schiedsrichter Thomas Einwaller.

Am 6. April 2010 kam er im Spiel FC Red Bull Salzburg II gegen FK Austria Wien II (2:0) erstmals in der Ersten Liga (zweithöchste Leistungsstufe) als Schiedsrichter zum Einsatz. Für die Saison 2010/11 wurde er als Schiedsrichter der Ersten Liga aufgenommen.

Mit 1. Jänner 2015 wurde Heiß neuerlich aufgestuft leitet nunmehr auch Spiele in der österreichischen Bundesliga, der höchsten Leistungsstufe leiten. Seinen ersten Einsatz in der Bundesliga hatte er am 11. März 2015 in der Begegnung SV Grödig gegen SK Sturm Graz (0:2).

Neben seiner aktiven Karriere als Schiedsrichter ist Heiß, der im portugiesischen Spitzenschiedsrichter Melo Pereira (Fußball-Weltmeisterschaft 1998 und Fußball-Weltmeisterschaft 2002) sein Vorbild sieht, zudem auch Mitglied der Tiroler Schiedsrichterkommission.

Spielleitungen in der österreichischen Bundesliga 

Stand: 13. Jänner 2016

Spielleitungen in der österreichischen Ersten Liga 

Stand: 13. Jänner 2016

Spielleitungen im ÖFB-Cup 

Stand: 13. Jänner 2016

Internationale Einsätze 

Stand: 13. Jänner 2016

Privates 
Nach der Matura erlernte Andreas Heiß den Beruf des EDV-Technikers, in dem er heute als IT-Manager tätig ist. Zu seinen Hobbys gehören neben Kinobesuchen, Laufen und Skifahren, wo er sich auch die nötige Kondition holt.

Weblinks 

 Österreichische Bundesliga: Schiedsrichterdaten Andreas Heiß (abgerufen am 5. März 2011)
 transfermarkt.at: Andreas Heiß (abgerufen am 13. Jänner 2015)
 Weltfußball.at: Andreas Heiß (abgerufen am 13. Jänner 2015)

Einzelnachweise 

Fußballschiedsrichter (Österreich)
Person (Tirol)
Österreicher
Geboren 1983
Mann